Octopus niveus är en bläckfiskart som beskrevs av René-Primevère Lesson 1830 in 1830-1831. Octopus niveus ingår i släktet Octopus och familjen Octopodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
niveus